Мюсси́-сюр-Сен () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Административный центр кантона Мюсси-сюр-Сен. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10261.

Коммуна расположена приблизительно в 190 км к юго-востоку от Парижа, в 110 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1176 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 706 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 489 были экономически активными, 217 — неактивными (показатель активности — 69,3 %, в 1999 году было 69,4 %). Из 489 активных работали 394 человека (210 мужчин и 184 женщины), безработных было 95 (45 мужчин и 50 женщин). Числе 217 неактивных 40 человек были учениками или студентами, 92 — пенсионерами, 85 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Башня Бульвар (XII век). Памятник истории с 1984 года
 Бывший соляной склад (XV—XVI века). Памятник истории с 1984 года
 Церковь Сен-Пьер (XIII—XIV века). Памятник истории с 1840 года
 Каменный крест (XVI век). Памятник истории с 1909 года
 Музей Сопротивления
 Часовня Св. Елизаветы
 Часовня Св. Роха
 Летний дворец епископов Лангр

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об